

Culture et société 
 En musique, le dammam est un tambour iranien.
 En sports, le Al Ittifaq Dammam est un club de football basé à Dammam (Arabie saoudite).

Toponyme 
 Dammam est la capitale de la province d'Ach-Charqiya, en Arabie saoudite.